«Saint Paul» puede referirse a:

Toponimia 
 Catedral de San Pablo de Londres.
 La isla Saint Paul del océano Índico.
 La Estación de Saint-Paul, estación del metro de París.
 Saint Paul (Minnesota)

 Saint Paul Capesterre, localidad en la parroquia homónima de San Cristóbal y Nieves.
 St. Paul (Alaska)
 St. Paul (Indiana)
 St. Paul (Iowa)
 St. Paul (Kansas)
 St. Paul Park (Minnesota)
 St. Paul (Misuri)
 St. Paul (Nebraska)
 St. Paul (Oregón)
 St. Paul (condado de Collin, Texas)
 St. Paul (condado de San Patricio, Texas)
 St. Paul (Virginia)
 St. Pauls, Carolina del Norte.

Otros 
 Saint-Paul, .